Die Liste der Mitglieder des 8. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 8. Wahlperiode  (1974–1978) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Für die Landesregierungen dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Kubel II, Kabinett Albrecht I und Kabinett Albrecht II.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsischen Landtags
 Heinz Müller (CDU)
 Vizepräsidenten
 Wilhelm Baumgarten (SPD)
 Heinrich Jürgens (FDP)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 9. Juni 1974 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Das Wahlergebnis von 1974 wurde nach mehreren Einsprüchen 1976 neu ausgezählt. Im Ergebnis fiel ein Landeslistenmandat knapp nicht der SPD, sondern der CDU zu.

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete 

 Partei: Partei, für die der/die Abgeordnete kandidierte

Literatur 
 Barbara Simon: Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994. Biographisches Handbuch. Hrsg. vom Präsidenten des Niedersächsischen Landtages. Niedersächsischer Landtag, Hannover 1996.

Einzelnachweise 

Mitglieder, 8. Wahlperiode
 09